Mirrorball – album di Sarah McLachlan del 1999
 Mirrorball: The Complete Concert – album di Sarah  McLachlan del 2006
Mirrorball – album di John Foxx & Robin Guthrie del 2009
 Mirrorball: canzone degli Elbow del 2008
Mirrorball: Live & More – album dal vivo dei Def Leppard del 2011